Росси́йско-украи́нский кри́зис 2021—2022 годо́в — резкое обострение отношений между Российской Федерацией с одной стороны и Украиной и рядом стран Запада с другой, непосредственно предшествовавшее вторжению России на Украину.

В апреле 2021 года произошло обострение конфликта на востоке Украины, сопровождавшееся ростом напряжённости на российско-украинской границе — в частности, масштабным (около  военнослужащих) наращиванием российских войск. К концу апреля ситуация нормализовалась. Осенью, однако, наращивание российских войск повторилось. По утверждению западных СМИ, ссылавшихся на источники в разведслужбах, в ноябре 2021 года Россия вновь создала у границ Украины группировку войск численностью около 100 тыс., что расценивалось как подготовка к нападению на Украину. Сама Россия неоднократно на различных уровнях отвергала обвинения в подготовке вторжения.

В середине декабря 2021 года на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе Россия выдвинула США и другим странам НАТО ряд предложений, предусматривавших отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток (включая предоставление гарантий непринятия в НАТО Украины и Грузии), отвод американских сил и вооружений из Восточной Европы и отказ от размещения в Европе (в том числе на Украине) ударных средств, способных угрожать России. Выдвинутые требования рассматриваются на Западе как попытка радикального пересмотра базовых принципов и архитектуры европейской безопасности, сложившихся по завершении холодной войны. Ряд экспертов охарактеризовал большую часть требований как заведомо неприемлемые, заявив, что это, скорее всего, понимала сама российская сторона. Обсуждение российских предложений состоялось в январе 2022 года. Ни одно из ключевых российских требований, однако, не было принято. После этого, в первой половине февраля, МИД России опубликовал ряд посланий, в котором обвинил НАТО в нарушении принципа неделимости безопасности.

Тем временем, ссылаясь на угрозу российского вторжения на Украину, НАТО объявило о расширении своего военного присутствия в Восточной Европе. США начали переброску на Украину дополнительной военной помощи, а также приступили к передислокации нескольких тысяч военнослужащих в Польшу и Румынию. О поставках Украине вооружений также объявили другие страны НАТО.

На этом фоне в конце января — начале февраля 2022 года многие государства объявили об эвакуации из Киева своих дипломатов и призвали своих граждан покинуть Украину.

18 февраля руководство непризнанных ДНР и ЛНР, обвинив Украину в подготовке «глубокого прорыва» на их территории, объявило о начале экстренной эвакуации населения в Россию.

21 февраля Совет безопасности РФ обсудил обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Обращения были поддержаны всеми членами Совета безопасности. Вечером того же дня Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России и публично подписал в Кремле указы о признании независимости ДНР и ЛНР, после чего были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

23 февраля стало известно о том, что главы республик обратились к президенту Путину с просьбой об «оказании помощи в отражении военной агрессии украинского режима».

24 февраля российские войска во взаимодействии с вооружёнными формированиями ДНР и ЛНР развернули вторжение на Украину.

Предыстория

Международные соглашения 
В 1994 году Украина под давлением США согласилась присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказаться от ядерного оружия, оставшегося на её территории в связи с распадом СССР; она подписала Будапештский меморандум о гарантиях безопасности, по которому ядерные державы — Великобритания, Соединённые Штаты Америки и Россия — обязались предоставить гарантии против угроз или применения силы в отношении территориальной целостности или политической независимости Украины. Аналогичные соглашения были подписаны с Белоруссией и Казахстаном.

Пятью годами позже Россия была одной из сторон, подписавших Хартию европейской безопасности, которая «подтвердила неотъемлемое право каждого государства-участника свободно выбирать или изменять свои механизмы безопасности, включая договоры о союзе, по мере их развития».

Смена власти на Украине и война в Донбассе 

Летом 2012 года Евросоюз в рамках «Восточного партнёрства» принял краткосрочную программу интеграции и сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, включая юридическое оформление отношений с ними через соглашения об ассоциации. В сентябре 2013 года кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Однако буквально за неделю до саммита «Восточного партнёрства», основным событием которого должно было стать подписание Украиной Соглашения об ассоциации, правительство Украины заявило о приостановлении подготовки к заключению этого соглашения. Это решение привело к массовой акции протеста в центре Киева, а также в других городах Украины.

21 февраля 2014 года под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович подписал с оппозицией соглашение об урегулировании политического кризиса. 22 февраля Верховная рада отстранила президента Януковича от власти. Россия отказалась признать легитимность фактических новых властей Украины.

События Евромайдана обострили противоречия между Киевом, Западом и Центром Украины, поддержавшими пришедшую к власти оппозицию, с одной стороны, и Юго-Востоком Украины, где были сильны позиции президента Януковича и Партии регионов, поддерживаемых Россией, с другой стороны. Кроме того, сразу после ухода Януковича Россия развязала антиправительственное движение в восточных районах Донецкой и Луганской областей. В конце февраля — начале марта 2014 года города Юго-Востока Украины охватили массовые общественно-политические акции под антиправительственными, федералистскими и пророссийскими лозунгами. В марте Россия осуществила вооружённое овладение Крымским полуостровом. 6 апреля 2014 года в ходе массовых антиправительственных митингов, проходивших в городах юго-востока Украины с конца февраля, их участники перешли к активным действиям, захватив ряд административных зданий в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Пророссийские протестующие захватили здания администрации в Донецке, Луганске, Харькове и других городах, а также штурмовали отделения милиции, чтобы захватить оружие. Движущей силой были российские граждане со связями с российскими спецслужбами. Пророссийские активисты призвали к референдумам о независимости и 7 апреля провозгласили создание «народных республик» и начали сражаться против украинских войск и добровольческих батальонов, начав поддерживаемое извне сепаратистское повстанческое движение. Для подавления сепаратистских выступлений украинское руководство объявило о начале антитеррористической операции. В феврале 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, имеющих целью мирное урегулирование конфликта и возвращение непризнанных республик в состав Украины. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. За время существования Минских соглашений, однако, ни один их пункт так и не был выполнен.

В июле 2021 года было опубликовано эссе Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в котором он подтвердил свою неоднократно высказывавшуюся точку зрения о том, что русские и украинцы — «один народ». Американский историк Тимоти Снайдер назвал эту концепцию проявлением империализма, британский журналист Эдвард Лукас — историческим ревизионизмом. По мнению ряда экспертов, российское руководство имеет искажённое представление о современной Украине и своей концепцией «одного народа» отказывает украинской нации в праве на существование.

Украина и другие европейские страны обвинили Путина в попытках русского ирредентизма и проведении агрессивной милитаристской политики.

Украина и НАТО 
После 2014 года одним из основных векторов внешней политики Украины стало ускоренное вступление страны в ЕС и НАТО. В 2019 году соответствующие положения были внесены в конституцию Украины. При этом Россия выступала категорически против вступления Украины в НАТО, заявляя, что видит в этом угрозу для своей безопасности.

НАТО отвергало обвинения российской стороны и заявляло, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, а каждая суверенная нация имеет право выбирать свои собственные меры для обеспечения своей безопасности. НАТО отметило, что именно Россия начала агрессивные действия против Украины, использует ядерное оружие в качестве инструмента устрашения и угрожает стабильности и безопасности НАТО. Кроме того, НАТО в любом случае вряд ли собиралось включать Украину в свой состав в ближайшее время из-за несоответствия Украины ряду требований к странам-членам НАТО, высокого уровня коррупции в стране, желания стран Запада избежать прямого конфликта с Россией и других причин. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Владимир Путин прекрасно понимал, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно.

Март — апрель 2021 года 

К концу марта 2021 года на линии соприкосновения ВСУ и вооружённых формирований непризнанных республик Донбасса резко ухудшилась ситуация с обстрелами. 26 марта, как сообщили в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины, четверо украинских военных погибли, двое получили ранения в результате обстрела посёлка Шумы. В ответ на «нарушение режима прекращения огня» украинские военные открыли ответный огонь. По версии ДНР, украинские военнослужащие погибли, подорвавшись на собственных минах.

Власти Украины заявили об угрозе полномасштабного конфликта и о подготовке к нему, причём начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак — заявил о намерении ВСУ усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Верховная рада приняла закон, который в случае обострения ситуации в Донбассе позволяет мобилизовать резервистов за сутки. Продолжилась подготовка закона о коллаборационизме, предусматривающего уголовную ответственность за «отрицание вооружённой агрессии против Украины», сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР. Хомчак заявил, что Россия также готовится к войне: «Российская Федерация продолжает агрессивную политику по отношению к Украине. По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины в автономной республике Крым держат 28 БТГр». 30 марта Верховная рада на внеочередном заседании приняла заявление о том, что совместные белорусско-российские учения, запланированные на осень, представляют опасность для Украины и воспринимаются как угроза эскалации вооружённого конфликта между Украиной и РФ.

30 марта президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по видеосвязи. Центральной темой стала эскалация конфликта в Донбассе — постоянно обостряющаяся ситуация на линии разграничения. В Кремле обвинили Украину в эскалации вооружённого противостояния и отказа от выполнения «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня».. Было также указано на важность налаживания Киевом «прямого диалога» с Донецком и Луганском. В сообщении Елисейского дворца было отмечено, что президент Макрон и канцлер Меркель считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине».

Тем временем нарушения перемирия в Донбассе перестали быть единичными. Эскалацию конфликта признала, в частности, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Согласно отчёту СММ от 3 апреля, произошёл впечатляющий рост нарушений режима прекращения огня: 594 нарушения в Донецкой области и 427 — в Луганской (в предыдущий отчётный период перемирие нарушалось 255 и 31 раз соответственно).

7 апреля Минобороны Украины опубликовало на своём сайте заявление о том, что оно подтверждает свою приверженность согласованным в июле 2020 года «Мерам по усилению режима прекращения огня». До этого, по словам «Коммерсанта», в Киеве несколько раз меняли свою трактовку подписанного документа. Изначально согласившись с тем, что стрелять в ответ можно только «по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооружённых формирований ОРДЛО», украинская сторона позже разрешила своим военным открывать ответный огонь «в случае нарушения противником режима тишины и возникновения угрозы жизни украинских военнослужащих», что не соответствовало изначальным договорённостям.

На фоне обострения напряжённости в зоне конфликта Украина обвиняла Россию в наращивании группировки войск на российско-украинской границе, в то время как Россия заявляла, что Украина перебрасывает дополнительные войска к зоне конфликта.

В НАТО отреагировали на намечающееся противостояние — в Брюсселе прошло экстренное заседание комиссии Украина—НАТО, состоялись переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В штаб-квартире НАТО прошла экстренная видеоконференция глав МИД и Минобороны стран — членов альянса. В Вене на инициированном Украиной чрезвычайном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ на повестку дня был поставлен вопрос о военной активности РФ на границе с Украиной. Российская сторона обосновала перемещения войск подготовкой к учениям «Запад-2021», а также начавшейся переброской американских войск из Северной Америки через Атлантику в Европу, перемещением к российским границам войск, дислоцированных в Европе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего рядом с территорией России «будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации». Российские представители обвинили саму Украину в том, что она с 2014 года ведёт войну в Донбассе, а США и НАТО, поощряя эти действия, фактически превращают Украину в «пороховую бочку» Европы.

В ночь с 14 на 15 апреля произошёл инцидент в Азовском море между тремя малыми бронированными катерами «Гюрза-М» ВМС Украины и пятью катерами и кораблём Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Инцидент произошёл в 25 милях от Керченского пролива, когда катера ВМСУ выполняли сопровождение гражданских судов. Инцидент завершился без применения оружия, все катера ВМС Украины успешно вернулись в гавань.

В апреле Минобороны РФ уведомило о приостановлении с 24 апреля по 31 октября в связи с военно-морскими учениями «права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов». Были закрыты три участка акватории Чёрного моря — вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и около западной оконечности Крыма. Черноморский флот сообщил о выходе в море боевых кораблей для проведения учебных стрельб. К группировке ЧФ присоединились отряд кораблей Каспийской флотилии и 4 больших десантных корабля из состава Северного и Балтийского флотов ВМФ России. На Украине заявили о попытке России «в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства». Действия России, по мнению МИД Украины, указывают на «отсутствие каких-либо намерений с её стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов».

Немного снять напряжение позволил лишь телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 13 апреля. Как заявили в Белом доме, «президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием военного присутствия России в оккупированном Крыму и на украинских границах, а также призвал Россию к деэскалации напряжённости». В Кремле, в свою очередь, отметили, что Владимир Путин «изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию» на Украине.

16 апреля Владимир Зеленский посетил Париж, где провёл переговоры с Эммануэлем Макроном, после чего к их беседе присоединилась по видеосвязи Ангела Меркель. Главным в повестке встречи был вопрос «присутствия российских военных вблизи восточной границы Украины». Все три стороны — Киев, Париж и Берлин — потребовали от России вывести свои войска из приграничных районов, а также из «нелегально аннексированного Крыма».

20 апреля после закончившейся провалом видеоконференции политических советников лидеров «нормандской четвёрки» президент Украины Зеленский предложил российскому президенту Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война». Российский президент заявил, что готов принять Зеленского в Москве, но не для обсуждения Донбасса. В ходе подготовки встречи президентов Украина поставила условие: обязательными темами переговоров должны стать проблемы Крыма и Донбасса. 30 июня Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не отказывается от предложения встретиться с украинским коллегой, но не видит, о чём с ним разговаривать, так как он якобы отдал свою страну под управление стран Запада.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В манёврах, по данным Минобороны РФ, были задействованы более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск, проводившейся на территории Южного и Западного военных округов, и приказал до 1 мая вернуть войска в места постоянной дислокации — речь шла о войсках 58-й общевойсковой армии из состава Южного военного округа, 41-й общевойсковой армии из состава Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск. Было также приказано разместить в полевых парках на полигоне «Погоново» технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях «Запад-2021». В то же время Шойгу приказал своим подчинённым быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe, в ходе которых, в частности, 24 апреля в албанский порт Дуррес была переброшена 53-я пехотная бригада 29-й дивизии Национальной гвардии США и 750 единиц военной техники.

Выступая на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, Шойгу заявил, что внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов, в ходе которой на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, были успешно переброшены две армии и три соединения ВДВ, была предпринята в ответ на угрожающие действия США и НАТО в Европейском регионе.

Возобновление эскалации (октябрь — декабрь 2021)

Информация о подготовке вторжения Россией 
В октябре 2021 года высшие разведывательные, военные и дипломатические руководители США провели срочную встречу с президентом Байденом. Они прибыли с строго засекреченным разведывательным анализом, составленным из недавно полученных спутниковых изображений, перехваченных сообщений и человеческих источников, которые представляли собой военные планы президента России Владимира Путина по полномасштабному вторжению на Украину. Разведданные об оперативных планах Путина в сочетании с продолжающимся развертыванием войск вдоль границы с Украиной показали, что теперь все готово для массированного наступления. По словам американских официальных лиц, разведывательное сообщество США проникло во многие точки политического руководства России, шпионского аппарата и вооруженных сил, от высших эшелонов до линии фронта. Военные планы Путина предусматривали захват большей части страны. Собранные данные раскрывали множество подробностей о секретных планах Кремля в отношении войны. Единственное, что не было известно, так это то, когда именно произойдет вторжение. Декларацией намерений Путина являлась и статья «Об историческом единстве русских и украинцев», появившаяся тремя месяцами ранее. Байден принял решение о том, чтобы проинформировать о последствиях вторжения политическое руководство России и проинформировать союзников о выборочных разведывательных данных США. Состоявшаяся встреча Бернса с Патрушевым и Путиным усилили уровень озабоченности Байдена. Зеленский получил информацию о вторжении от Блинкена, но не принял её как полностью достоверную. Кроме того, согласно главе МИД Украины Дмитрия Кулебы, американцы предоставили мало конкретных разведданных в поддержку своих предупреждений «до последних четырех или пяти дней до начала вторжения». Кроме того, украинцы были обеспокоены тем, что распространение информации о вторжении неблагоприятно сказывалось на экономическим и финансовом положении страны. В свою очередь американцы не могли делиться с Украиной своими разведданными, так как разведывательный аппарат Украины также был пронизан российскими «кротами». Байден разрешил предоставлять украинцам разведданые только непосредственно во время вторжения, обосновав необходимостью защиты страны от вторжения. Союзники США по НАТО получив информацию о вторжении в основном скептически отнеслись к ней, кроме Британии и стран Прибалтики. Переговоры западных союзников с Россией, предполагающий диалог и уважение к России как к великой державе показали, что Россию это не интересовало. В последующем американская разведка раскрыла спланированную русскими операцию «под ложным флагом», в ходе которого будет организовано нападение на собственные силы, как если бы это нападение осуществила Украина. Публичное разоблачение этого плана должно было лишить Путина возможности придумать предлог для вторжения. Кампания по информированию общественности в США сработала. Внимание всего мира было приковано к наращиванию российских войск. Идея о том, что Путин сфальсифицировал причины своего вторжения, казалась правдоподобной, возможно, потому, что в 2014 году он полностью отрицал присутствие своих войск в Крыму. Раскрытие планов России лишило Путина возможности использовать дезинформацию.

Применение Украиной боевых БПЛА в Донбассе 
Очередное обострение напряжённости в регионе произошло в начале ноября 2021 года, когда американские СМИ опубликовали сообщения о «необычных перемещениях военной техники» у российско-украинской границы.

Этому предшествовало первое боевое применение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 против формирований ДНР, о чём стало известно 26 октября. По сообщениям, БПЛА был использован для нанесения удара по гаубице формирований ДНР, якобы обстреливавшей «с максимально возможной дальности» село Гранитное. Информацию о первом боевом применении БПЛА подтвердили в генштабе Украины, уточнив, что удар нанесли «по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ и применили право на самозащиту. Сообщение об использовании БПЛА появилось практически одновременно с новостью о занятии украинскими военными села Старомарьевка на линии соприкосновения сторон. На следующий день представитель ДНР в Трёхсторонней контактной группе Алексей Никоноров заявил, что ВСУ при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. Представители ЛНР и ДНР, руководство России, наблюдатели ОБСЕ заявили о значительном обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и об угрозе дальнейшей дестабилизации.

Выступая 2 ноября на совещании по вопросам обороны, президент России Владимир Путин заявил, что Россия внимательно следит за использованием БПЛА «у границ России». По данным наблюдателей ОБСЕ, режим прекращения огня стал нарушаться в два раза чаще, чем в 2020 году (за период с вечера 29 октября по вечер 31 октября режим прекращения огня в Донецкой области был нарушен 988 раз, а в Луганской области — 471 раз). Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили о передвижении военной техники ВСУ, а также о неоднократных попытках заглушить сигнал её БПЛА, которые используются для наблюдения. В то же время в западных СМИ появились публикации, что Россия снова стягивает войска к украинской границе. В качестве доказательства приводились спутниковые фотографии российской бронетехники.

2—3 ноября в Москву приезжал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. По утверждению CNN, цель поездки состояла в том, чтобы предупредить Кремль о том, что «в США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины».

4 ноября был утверждён новый министр обороны Украины — бывший вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который от Украины участвовал в заседаниях Трёхсторонней контактной группы.

Повышение напряжённости 
15 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби подтвердил, что США продолжают наблюдать «необычную военную активность» РФ у границ Украины, а глава Госдепартамента Энтони Блинкен обсудил сообщения о «российской военной деятельности» в этом районе с министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Сообщалось, что США обсуждают с европейскими союзниками санкции на случай «агрессии России». На этом фоне Украина резко активизировала дипломатические усилия. В частности, новый глава Минобороны Алексей Резников отправился в Вашингтон, где 18 ноября встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад послать России «чёткий сигнал с призывом сократить напряжение, избежать любой эскалации на Украине и около Украины». 15 ноября и. о. главы МИД ФРГ Хайко Маас и МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в совместном коммюнике выразили озабоченность «передвижениями российских сил и военной техники вблизи Украины», призвав обе стороны «проявить сдержанность».

Ещё в начале ноября украинская разведка заявляла, что информация о переброске дополнительных российских войск к украинским границам — не более чем «элемент психологического давления». Однако через неделю в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали: РФ усиливает «специфические группировки войск» вблизи границы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Париж и Берлин готовиться к возможному «военному сценарию» действий РФ на украинском направлении.

21 ноября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тысяч военнослужащих и системы баллистических ракет малой дальности «Искандер».

Москва, в свою очередь, обвиняла в агрессивных действиях Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 ноября заявила, что украинские власти обостряют напряжённость в Донбассе и ведут там наступательные действия на отдельных участках: «Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Ситуация в зоне конфликта обостряется. Продолжает поступать информация о применении запрещённых Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО».

Тем временем 15 ноября Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины на период «до политического урегулирования» на основании минских соглашений.

28 ноября глава МИД Украины заявил, что Украина не заинтересована в силовом урегулировании войны в Донбассе и не видит альтернативы Минским соглашениям.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что, по некоторым данным, в район конфликта в Донбассе стянуто 125 тыс. украинских военнослужащих, что составляет половину численности украинских вооружённых сил.

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников, выступая перед депутатами Верховной рады, заявил: «Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января». Он сообщил, что численность войск РФ у российско-украинской границы и в Донбассе насчитывает 94,3 тыс. человек.

Тем временем аналитики информационной группы «Jane’s Information Group», занимающиеся анализом разведданных из открытых источников, пришли к выводу, что основные элементы российской 41-й армии из состава Центрального военного округа и 1-й гвардейской танковой армии (дислоцирующейся в Подмосковье) были перемещены на запад, усиливая российскую 20-ю гвардейскую и 8-ю гвардейскую армии. Дополнительные силы были переброшены в Крым, усиливая уже развёрнутые здесь российские формирования.

9 декабря Россия обвинила Украину в перемещении тяжёлой артиллерии к линии разделения сил в Донбассе. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «поставки на Украину вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Любые провокации украинских властей путём принудительного урегулирования проблем Донбасса будут подавлены».

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина, заявил о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с «химическими компонентами» на востоке Украины. По его словам, «достоверно установлено», что в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые «оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям». Шойгу заявил, что «для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента». Представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что эти обвинения «полностью ложны».

Отношение России к военному сотрудничеству Украины и Запада 
Тем временем Владимир Путин дал понять, что России от Запада нужны юридические гарантии своей безопасности, которые не только касаются Украины, но затрагивают её напрямую: российское руководство настаивает на том, чтобы Украина навсегда осталась внеблоковой, и обсуждать этот вопрос Россия намерена не с Украиной, а с США и НАТО. На фоне тупика с урегулированием конфликта в Донбассе российское руководство всё чаще стало обращать внимание на интенсификацию военного и военно-технического сотрудничества западных стран с Украиной, всерьёз опасаясь того, что Украина превратится в плацдарм для наступления на Россию, даже не будучи формально интегрирована в НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с этим заявлял: «Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооружённые силы в свою военную деятельность несёт угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путём решить проблему Донбасса. Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки США и их союзниками вертолётов, ударных беспилотных летательных аппаратов, противотанковых управляемых ракет».

Говоря о действиях западных стран на территории Украины и в бассейне Чёрного моря, Путин предупредил: «То, что они сейчас делают на территории Украины и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы — это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать». Таким образом, переброска значительных российских сил в район украинской границы стала своего рода ответной реакцией на действия Запада. Одновременно с этим ещё 18 ноября Путин поручил МИДу добиваться от западных стран предоставления России «серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности». 1 декабря он уточнил: «В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России».

7 декабря состоялись переговоры в формате видеоконференц-связи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Из пресс-релиза на сайте Белого дома следует, что главной темой переговоров была Украина: «Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии». Владимир Путин в ответ заявил, что «НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границы России, а «поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Президенты договорились «поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».

Позже в Белом доме и Кремле выступили с дополнительными пояснениями. Согласно заявлению Белого дома, лидеры США и европейских стран «договорились поддерживать тесную связь по поводу скоординированного и всеобъемлющего подхода в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины». На брифинге для журналистов советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден «был откровенен с президентом Путиным» и прямо ему сказал, «что в случае дальнейшего вторжения России на Украину Соединённые Штаты и наши европейские союзники отреагируют на это решительными экономическими мерами… Мы предоставим украинцам дополнительные защитные ресурсы сверх того, что мы уже предоставляем». Также, по его словам, Байден заявил Путину, что США и их союзники намерены обсуждать и другие серьёзные стратегические вопросы — например, «механизмы, помогающие снизить нестабильность».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что президент Путин обозначил в разговоре с американским коллегой «красные линии»: «Эти линии исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на Восток и размещение на территории Украины, как и других сопредельных с нами государств, угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения».

Дипломатическая активность Запада 
В последующие дни тема Украины стала для США и их союзников центральной в их внешнеполитической деятельности. Признав ситуацию вокруг Украины главной угрозой безопасности в Европе, США и Запад несколько изменили свою стратегию в поддержке украинских властей. Продолжая заявлять об «ужасных последствиях» для России в случае её «агрессии», они при этом чётко давали понять, что вооружённым путём защищать Украину в случае российской «агрессии» они не будут. Одновременно, хотя и непублично, Запад требовал от Киева сдержанности и мирного решения проблемы.

9 декабря состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Байден подтвердил «непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», назвал действия России агрессивными и пригрозил ей экономическими мерами в случае военного вмешательства на украинскую территорию. Согласно пресс-релизу Белого дома, «Байден подчеркнул готовность США поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку „нормандского формата“». При этом Байден однозначно заявил, что США не рассматривают использование военной силы в ситуации конфликта с Украиной. 9 декабря агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник сообщило, что высокопоставленные чиновники в Госдепартаменте США довели до украинского руководства, что Украина может не рассчитывать на членство в НАТО в ближайшее десятилетие. Кроме того, говорилось в публикации, США могут оказать на Украину давление, чтобы побудить её двигаться в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе в сторону предоставления неподконтрольным регионам определённой автономии.

10 декабря Джо Байден провёл по телефону переговоры с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония), обсудив, в частности, «дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы с Украиной». Стороны отметили необходимость «единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников», сообщила пресс-служба Белого дома США.

На встрече глав МИДов стран G7, прошедшей 11—12 декабря, США призвали союзников к решительному общему ответу на предполагаемую «агрессию России». Сам Джо Байден, выступивший 11 декабря перед журналистами, пообещал «разрушительные последствия» для российской экономики в случае военного вмешательства на Украине, но пояснил, что для сдерживания России «одностороннее применение силы Соединёнными Штатами сейчас не обсуждается». По его словам, ответом на «агрессию» может стать переброска американского контингента в страны «Бухарестской девятки», а также «во все страны, перед которыми у нас есть священное обязательство — защищать их от любой атаки России». Отвечая на уточняющий вопрос, почему США отказались разместить свои войска на Украине, Байден отметил: «Такая возможность никогда не рассматривалась».

Требования России в сфере безопасности в Европе 
15 декабря 2021 года российское руководство передало на рассмотрение США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе». Ранее МИД РФ в своём заявлении от 10 декабря подробно изложил, какие именно требования Россия понимает под «гарантиями безопасности». Среди них, в частности:
 Выработка на основе принципа равной и неделимой безопасности серьёзных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем оружия на западных рубежах России;
 Отказ от решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащих обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ «не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других»;
 Юридическое закрепление договорённости о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в альянс.

Обсуждение российских требований прошло в формате Россия — США, Россия — НАТО и ОБСЕ в середине января 2022 года. 26 января в МИД РФ был передан письменный ответ США на предложения России по безопасности. 1 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва внимательно анализирует ответы США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности и видит, что её принципиальные озабоченности оказались проигнорированы: «Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО».

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала конфиденциальные ответы США и НАТО на российские предложения. Из них следует, что США и НАТО отвергли ключевые требования России по гарантиям безопасности, но готовы к диалогу с ней по контролю над вооружениями и предотвращению военных инцидентов.

Тем временем Китай поддержал российские предложения. Владимир Путин, присутствовавший в начале февраля на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. В рамках визита Россия и Китай выпустили совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО: «Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств», — говорится в заявлении. Пекин поддержал и другие предложения Москвы по безопасности, а та, в свою очередь, пообещала не признавать независимость Тайваня.

17 февраля агентство ТАСС опубликовало полный текст ответа России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

2022 год

Обвинения в адрес России 

10 января на Украине объявили об аресте вероятного агента российской военной разведки, занимавшегося «расшатыванием общественно-политической ситуации в Одесской области путём проведения диверсий и террористических актов». 14 января украинская военная разведка сообщила, что спецслужбы России готовят «провокации» против российских военнослужащих в Приднестровье, якобы для создания повода для российского вторжения на территорию Украины.

14 января произошла кибератака на сайты украинских госучреждений, в которой обвинили неустановленных российских хакеров. Месяцем позднее, 15-16 февраля, сайты министерства обороны и государственных банков Украины подверглись новой DDoS-атаке. Правительства Великобритании и США официально заявили, что считают ответственной за неё Россию.

14 января официальный представитель Пентагона Джон Кёрби заявил о наличии у США информации, указывающей на активную работу России над созданием предлога для вторжения. Таким предлогом, по словам Кёрби, может стать операция под фальшивым флагом или видео, призванное выглядеть как нападение на Россию, на пророссийские формирования в Донбассе или на русскоязычных жителей Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов назвали эту информацию не соответствующей действительности. Предостережения о возможных провокациях со стороны РФ высказывали и европейские дипломаты.

22 января министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия рассматривает возможность в случае оккупации Украины поставить во главе страны оппозиционного политика Евгения Мураева. МИД России назвал это дезинформацией.

Увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Поставки вооружения и военного имущества 
В коммюнике, опубликованном на сайте НАТО 24 января, было заявлено, что в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины НАТО решило расширить своё военное присутствие в Восточной Европе. Ряд стран НАТО объявили о приведении своих вооружённых сил в состояние боевой готовности и направили дополнительные силы в Восточную Европу. Так, Дания направила в Балтийское море фрегат и заявила о намерении перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для участия в патрулировании воздушного пространства. Испания выделила фрегат и патрульное судно для участия в миссиях ВМС альянса в Средиземном и Чёрном море и рассматривает возможность отправки истребителей Eurofighter в Болгарию. Франция выразила готовность направить дополнительные войска в Румынию. Нидерланды заявили о намерении направить в Болгарию два истребителя F-35, а также выделить один корабль и сухопутные подразделения в резерв сил быстрого реагирования НАТО.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби в тот же день сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин повысил уровень готовности 8,5 тыс. военнослужащих к развёртыванию на случай активации Сил быстрого реагирования НАТО. Изменение уровня готовности, по словам Кёрби, позволит США «быстро развернуть в Европе дополнительные боевые, логистические, медицинские, авиационные группы, средства наблюдения и разведки».

Позднее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность переброски дополнительного числа военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы. Одновременно из США на Украину поступает «экстренная военная помощь», в частности, включающая одноразовые гранатомёты SMAW-D, предназначенные для борьбы с укреплёнными дотами и бункерами, и ракеты противотанкового комплекса Javelin. 28 января издание РБК-Украина со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны сообщило, что США поставят Украине дополнительную военную помощь на сумму $200 млн, для перевозки которой потребуется около 45 авиарейсов. Поставки включают боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое оружие. Об этом «тайном пакете» помощи ранее, в январе, сообщил телеканал CNN. Как заявил агентству неназванный американский дипломат, выделение этой помощи Киеву ранее не было предусмотрено. Таким образом, по его словам, общий объём военной помощи США Украине за 2021 год возрос до рекордных $650 млн.

29 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что готов направить дополнительные войска и боевую технику в Эстонию и другие страны восточного фланга НАТО. Ожидается, что число британских военных в Эстонии вырастет в два раза, до 1,8 тыс. человек. Ранее Великобритания поставила Украине около 2 тыс. одноразовых переносных противотанковых комплексов NLAW и отправила туда 30 военнослужащих бригады сил специальных операций для обучения обращению с этим вооружением. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке на Украину более 100 британских спецназовцев для передачи опыта украинским военным. 8 февраля Борис Джонсон сообщил, что изучает возможность отправки истребителей Typhoon и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

О поставках Украине вооружений также объявили другие страны НАТО. Эстония сообщила о намерении передать Киеву ранее полученные от США комплексы Javelin, а Латвия и Литва — переносные ЗРК Stinger. Согласие на передачу этого оружия получено от Госдепартамента США. Чехия направила на Украину более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

На общем фоне выбивалась Германия, первоначально отказавшаяся разрешить Эстонии поставку на Украину буксируемых гаубиц Д-30 советского производства, которые находились на вооружении армии ГДР, затем были переданы Финляндии, а в результате оказались в Эстонии. 20 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном подчеркнула: «Германия традиционно занимает сдержанную позицию по вопросу продажи оружия в конфликтные регионы». Власти Украины неоднократно выражали разочарование по поводу такой позиции Берлина. Президент США Джо Байден также высказывал озабоченность по этому поводу.

ФРГ, однако, как сообщила министр обороны Кристина Ламбрехт, не исключает возможности развёртывания дополнительного воинского контингента в составе «боевой группы НАТО» в Литве. Главная цель «боевых групп НАТО» в странах Прибалтики заключается в том, чтобы остановить противника в случае нападения и выиграть время для прибытия подкрепления из стран альянса. 7 февраля Анналена Бербок, посетившая Киев, заявила: «Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение возможно не только в военном плане, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака». Бербок отметила, что Германия готова к разным сценариям и внимательно следит за перемещениями войск России возле границ Украины.

В ответ на «накачивание Украины западным летальным оружием» первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 26 января заявил, что Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии.

30 января в интервью Би-би-си генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ.

1 февраля в ходе визитов на Украину премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого стало известно о том, что Лондон, Варшава и Киев намерены объявить о создании политического союза, цель которого — «усиление региональной безопасности». С инициативой создания союза ещё в октябре 2021 года выступила Украина. Эта инициатива представляет собой часть стратегии Украины по созданию «малых союзов» (за время президентства Владимира Зеленского уже были созданы «Люблинский треугольник» с Литвой и Польшей, «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдавией, а также «Квадрига» с Турцией).

В тот же день Моравецкий анонсировал поставки Украине «нескольких десятков тысяч артиллерийских снарядов, ПЗРК „Гром“, лёгких миномётов, разведывательных беспилотников и другого вооружения оборонного характера».

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби анонсировал отправку дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, речь идёт о «реакции на текущую ситуацию» в регионе для «оказания поддержки» союзникам США. Кёрби подчеркнул, что в случае эскалации американцы «не будут воевать на Украине». 4 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Польше готовятся к приёму основных сил бригадной боевой группы из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. В рамках наращивания военного присутствия США в Польшу направляется 1,7 тыс. американских военнослужащих.

Как сообщило 11 февраля немецкое агентство DPA, в НАТО приняли решение расширить число многонациональных воинских контингентов в 30 странах Европы, прежде всего — в Болгарии, Словакии и Румынии, в дополнение к боевым группам, базирующимся в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Решение о расширении контингента могут подтвердить министры обороны стран — участниц альянса 18 февраля, а реализовать эти планы могут уже весной 2022 года.

Евросоюз намерен поддержать Украину материально. «Еврокомиссия предлагает новый пакет чрезвычайной финансовой помощи в размере €1,2 млрд»,— объявила 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, эта помощь позволит Украине «решить проблему быстрого увеличения финансовых потребностей» в связи с возможным конфликтом с Россией.

Эвакуация дипломатического персонала и иностранных граждан 
В январе 2022 года Австралия, Великобритания, Германия, Канада и США эвакуировали из Киева некоторых дипломатов и членов их семей, опасаясь предполагаемого нападения России.

23 января Госдепартамент США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Одновременно Госдеп рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Посольство при этом продолжает работать в штатном режиме. Вслед за США часть сотрудников посольства на Украине решила эвакуировать Великобритания. Солидарную позицию заняли власти Австралии.

В то же время Евросоюз, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, не видит оснований для вывоза семей своих дипломатов. По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идёт переговорный процесс». Представитель пресс-службы французского МИДа пояснил 24 января: «Мы приняли к сведению заявления, сделанные США и Соединённым Королевством относительно положения своего дипломатического персонала на Украине и его семей. Мы остаёмся в тесном контакте со всеми нашими партнёрами, особенно с европейцами». Тем самым он дал понять, что окончательная позиция по вопросу об эвакуации будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств на Украине покинуть страну, если они этого захотят. Чехия, Польша, Ирландия и Финляндия дали понять, что не намерены поддаваться панике.

В МИД Украины эвакуацию иностранного дипломатического персонала назвали преждевременной. Между тем опасения по поводу возможности начала войны привели к тому, что европейские авиакомпании — Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines и KLM — отказались от ночной стоянки в Киеве. 23 января эти авиакомпании приняли решение изменить график полётов в украинскую столицу так, чтобы их самолёты и экипажи не оставались на ночь в стране.

7 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с обращением, призвав соотечественников срочно покинуть Украину.

10 февраля президент США Джо Байден в интервью NBC News призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну. Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и всё может быстро перевернуться с ног на голову». Байден заявил, что Вашингтон не будет направлять на Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны. 11 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну в течение ближайших 24—48 часов. Он предупредил: «Не будет никакой гарантии того, что представится ещё какая-либо возможность покинуть страну. И не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения… Если Россия вторгнется на Украину, то атака, скорее всего, начнётся с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые, очевидно, могут привести к гибели мирных жителей независимо от их национальности. При последующем наземном вторжении могут быть задействованы огромные силы». Американское посольство в Киеве заявило, что Госдепартамент приказал выехать из посольства дипломатам, «не занимающим критически важные должности». Вечером того же дня Джо Байден в ходе видеоконференции с союзниками из Евросоюза и НАТО предупредил их, что Россия готова вторгнуться на Украину и, по данным американских СМИ, даже назвал дату предполагаемой атаки — 16 февраля. 14 февраля госсекретарь Энтони Блинкен заявил о временном переводе посольства США на Украине из Киева во Львов. Позднее The Wall Street Journal выяснила, что Госдепартамент распорядился уничтожить всю оргтехнику в здании посольства. По утверждению источников издания, было приказано уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил в эфире телеканала Sky News: «Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Это означает, что британские граждане должны покинуть Украину любым возможным способом, и они не должны ожидать, как это было летом в Афганистане, что будет какая-то возможность военной эвакуации». Среди прочих 11-12 февраля призвали своих граждан покинуть Украину власти Австралии, Бельгии, Германии, Греции, Израиля, Иордании, Ирака, Канады, Кувейта, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Японии и Южной Кореи — всего почти 40 европейских, ближневосточных и азиатских государств. Также стало известно, что США и Великобритания отозвали своих представителей из мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдающей за обстановкой на линии разграничения в Донбассе. США, Великобритания и Канада намерены вывезти из Украины и военных инструкторов, ранее прибывших туда для обучения украинских военнослужащих.

На этом фоне утром 12 февраля агентство «РИА Новости» сообщило, что с Украины начали уезжать работники российского посольства и генконсульств. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что речь идёт об «оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», вызванной опасением «возможных провокаций киевского режима или третьих стран»: «Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине… мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности»,— добавила она.

13 февраля появилась информация о возможной приостановке авиасообщения над Украиной из-за отказа западных страховых компаний обслуживать гражданские самолёты, находящиеся в воздушном пространстве Украины.

Расхождения между руководством США и Украины в оценке угрозы нападения 
Непрекращающийся ажиотаж в СМИ по поводу предполагаемого российского вторжения на Украину, приведший к бегству иностранных капиталов из страны, заставил руководство Украины сменить риторику. 19 января Зеленский обратился к населению страны с видеообращением в связи с сообщениями об угрозе войны с Россией. По его словам, эта война на самом деле длится уже восемь лет, а сейчас идёт нападение «не на нашу землю, а на наши нервы, чтобы у нас было постоянное ощущение тревоги». По мнению украинского президента, целью распространяемых сообщений является желание ослабить Украину и принудить её к уступкам.

Как утверждает телеканал CNN, 21 января Зеленский на переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном высказался против эвакуации американского дипломатического персонала из Киева, назвав это «чрезмерной реакцией».

24 января после заседания СНБО Зеленский заявил: «Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путём мирного урегулирования». По его словам, ситуация остаётся под контролем и причин для паники нет. С отдельным обращением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов: «Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодня существует. Существующая ситуация для нас полностью понятна. Нет на сегодня никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», — заверил он.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире ICTV, что не видит непосредственной угрозы полномасштабного вторжения России на Украину: «По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки вооружёнными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление».

28 января CNN сообщил, что телефонные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшиеся 27 января, прошли «не очень хорошо»: главы государств разошлись в оценке складывающейся ситуации. Белый дом в своём пресс-релизе сообщил, что президент Байден «подтвердил готовность США вместе с союзниками и партнёрами дать решительный ответ» России в случае её нападения. Джо Байден поддержал возвращение к переговорам «нормандской четвёрки» по урегулированию в Донбассе и выразил надежду, что договорённости о прекращении огня, которые были подтверждены политическими советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже 26 января, помогут «снизить напряжённость и продвинуться в выполнении Минских соглашений».

Телеканал CNN, однако, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщил, что беседа между президентами «не прошла гладко»: если Байден убеждал Зеленского, что вторжение России «практически очевидно», и призывал его готовиться к «неминуемому» удару и «разграблению» Киева, Зеленский с такой оценкой не согласился и просил не сеять панику, поскольку это наносит вред украинской экономике.

По сообщению источника CNN, руководство США недовольно тем, что Киев «публично преуменьшает» угрозу нападения со стороны России и допускает «плохо завуалированные выпады в адрес президента США». По данным CNN, разногласия между двумя странами свидетельствуют «о постоянной обеспокоенности Украины тем, что её используют в качестве пешки в геополитической драме между США и Россией».

По сообщению источников издания Politico, Киев считает эвакуацию дипломатов США и других стран преждевременной: эти действия напугали население самой Украины и финансовые рынки, что привело к повышению стоимости заимствований для Украины. Издание Politico, ссылаясь на свои источники, объяснило «растущее раздражение» между США и Украиной опасениями администрации Зеленского, что намеренное преувеличение угрозы нападения со стороны России Вашингтон хочет использовать для того, чтобы заставить Киев пойти на уступки по Донбассу. 28 января Зеленский провёл пресс-конференцию, на которой выразил недовольство заявлениями стран Запада о неизбежности войны. Эвакуацию персонала некоторых посольств он сравнил с бегством с «Титаника».

12 февраля Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», и призвал предоставить доказательства, что Россия планирует вторжение на 16 февраля: «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа <…> Российской Федерации на Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию».

14 февраля Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», которым объявил 16 февраля 2022 года Днём единения украинцев с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз. Согласно обнародованному тексту документа, глава государства поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населённых пунктах и исполнить в 10:00 государственный гимн Украины.

Кабинету министров Украины поручено создать единую информационную платформу «UА.Вместе» для ежедневого информирования населения о состоянии ситуации в сфере безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства. Правительству также поручено ускорить создание и работу системы территориальной обороны, ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению. Государственным органам поручено обеспечить надлежащее функционирование и пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой.

12 февраля глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО депутат Верховной Рады Егор Чернев на своей страничке в «Фейсбуке» призвал сограждан к спокойствию, разъяснив им, что, когда они слышат о неизбежном вторжении, они должны чётко осознавать, что на самом деле речь идёт об одной из крупнейших в истории информационных спецопераций США против России, имеющей, по его словам, своими целями:
 мобилизацию стран НАТО и восстановление единства альянса и Запада в целом;
 демонизацию России и создание её «стойкого токсичного образа»;
 нанесение максимального ущерба российской экономике, не прибегая к войне;
 разжигание антивоенных настроений в России;
 деморализацию «российской военной элиты» путём обнародования её секретных документов.
По словам депутата, эта спецоперация, разумеется, несёт в себе риски — для Украины она означает существенные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений, однако эти потери намного ниже, чем ущерб, который Украина могла бы понести в случае широкомасштабного военного вторжения.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире украинского телеканала «1+1», что украинская экономика ежемесячно теряет 2—3 млрд долларов от информационной кампании на тему возможного вторжения России. По его мнению, ситуацию усугубляет и решение о переносе посольств ряда западных стран из Киева во Львов.

Возобновление контактов в нормандском формате. Дипломатические усилия европейских государств и США 
Ещё в декабре 2021 года, признав ситуацию вокруг Украины главной угрозой безопасности в Европе, США и Запад несколько изменили свою стратегию в поддержке украинских властей. Продолжая заявлять об «ужасных последствиях» для России в случае её «агрессии», они при этом чётко давали понять, что вооружённым путём защищать Украину в случае российской «агрессии» они не будут. Одновременно, хотя и непублично, Запад требовал от Киева сдержанности и мирного решения проблемы. В частности, 10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, призвав его к возобновлению переговоров в «нормандском формате» «при посредничестве Франции и Германии». Перезапуск переговорного процесса по Украине стал главной темой поездки помощницы госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая 13 декабря посетила Киев. В преддверии её визита в Москву Госдепартамент США заявил, что «помощник госсекретаря подчеркнёт, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путём выполнения Минских соглашений при поддержке „нормандского формата“».

19 января во время поездки в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью «Голосу Америки», что Минские соглашения не нуждаются в пересмотре и являются единственным путём урегулирования конфликта в Донбассе. Блинкен также указал на то, что Украине предстоит предпринять ряд шагов в этой связи.

После серии контактов Украины и США риторика команды Зеленского изменилась. Если ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить практически невозможно, то 24 января в эфире телеканала ICTV он назвал их «единственной платформой, на которой сегодня можно работать». Ермак сообщил, что все законы, прописанные в Минских соглашениях, могут быть приняты Верховной радой после согласования плана прекращения войны в Донбассе, но, по его словам, «мы будем выполнять минские договорённости исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права».

В тот же день из Верховной рады был внезапно отозван направленный туда в августе 2021 года законопроект «О государственной политике переходного периода», согласно которому Россию предлагалось именовать «государством-агрессором», любые документы, выданные в непризнанных ДНР и ЛНР, включая российские паспорта, считать недействительными, до проведения выборов местного самоуправления в неподконтрольной Киеву части Донбасса создать временные администрации. Как сообщила со ссылкой на свои источники «Европейская правда», отзыв документа был условием, на котором российская сторона дала согласие на проведение встречи политических советников лидеров «нормандской четвёрки». По информации издания, требование России передали украинскому руководству представители Германии и Франции Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн, которые действительно побывали в Киеве 11 января и провели переговоры с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком, а до этого 6 января посетили Москву, где их принял Дмитрий Козак.

26 января в Париже впервые с августа 2021 года встретились политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки». Германию представлял внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, Францию — советник президента Эмманюэль Бонн, Москву и Киев — замглавы президентской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. После встречи Елисейский дворец опубликовал коммюнике, в котором было подтверждено, что Минские договорённости являются основой работы «нормандского формата», и сообщалось, что участники переговоров намерены уменьшить имеющиеся разногласия, чтобы двигаться вперёд. Участники встречи согласились, что режим прекращения огня в Донбассе должен соблюдаться независимо от разногласий по прочим вопросам.

24 января прошла видеоконференция президента США Джо Байдена с руководством НАТО, ЕС и лидерами ряда европейских держав. В ней приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Продолжая называть своей главной задачей сдерживание Москвы, в которой они видят угрозу миру на Украине, участники видеоконференции сделали упор на необходимости переговоров.

25 января президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Берлин, где провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Макрон, взявший на себя роль нового лидера ЕС после ухода Ангелы Меркель, считает украинский кризис проверкой способности Европы стать самостоятельным центром дипломатии и сыграть активную роль в решении проблем безопасности.

23 января канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung изложил своё видение ситуации вокруг Украины и европейской безопасности. Как следует из его ответов, кризис вокруг Украины должен быть решён при помощи дипломатии, но если дело дойдёт до санкций против России, то Запад должен помнить о последствиях не только для Москвы, но и для себя.

2 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Как заявила пресс-служба британского правительства, Джонсон «подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью относится к Украине».

7 февраля в России прошли переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Контакты между Москвой и Парижем особенно участились на фоне растущего напряжения вокруг Украины. В частности, Путин и Макрон созванивались для обсуждения российских гарантий безопасности и возможности деэскалации 28 и 31 января и 3 февраля. По данным The Financial Times, ссылающейся на французских официальных лиц, Путин и Макрон в Москве достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив». Кроме того, Москва согласилась вывести из Белоруссии до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в учениях «Союзная решимость-2022». Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, однако, «все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США».

8 февраля Макрон посетил Киев, после чего заявил о готовности Украины выполнить Минские соглашения. Тогда же в Берлине прошла встреча Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуды. Обсудив ситуацию вокруг Украины, они выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию снизить напряжённость у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе. Несмотря на челночную дипломатию Макрона, следующая встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки», прошедшая 10 февраля, закончилась абсолютно безрезультатно. Украина категорически отказалась идти на прямой диалог с республиками Донбасса.

Переговоры в Москве между главой МИДа Великобритании Лиз Трасс и Сергеем Лавровым, состоявшиеся 10 февраля, российский министр охарактеризовал как «разговор немого с глухим»: ни о чём значимом стороны договориться не смогли.

11 февраля Украина потребовала от России в течение 48 часов «предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму». В своём ответе российская сторона заявила, что не ведёт никакой «необычной военной деятельности» на своей территории и, в свою очередь, обвинила Украину в подготовке силовой операции в Донбассе. Ссылаясь на отсутствие российского ответа на свой запрос, Украина инициировала экстренную встречу государств, входящих в Венский документ по вопросам укрепления доверия и безопасности. Россия отказалась участвовать в этой встрече.

Сложившуюся ситуацию 12 февраля по телефону обсудили сначала главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен, затем — министры обороны Сергей Шойгу и Ллойд Остин и, наконец, — президенты Владимир Путин и Джо Байден. Помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что разговор двух лидеров «прошёл в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». По его словам, ссылаясь на вероятность такого «катастрофического сценария», американская сторона и запросила срочный телефонный контакт президентов.

13 февраля Байден провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

14—15 февраля Украину и Россию посетил канцлер Германии Олаф Шольц. До этого он встречался вначале с президентами Франции и Польши в формате «Веймарского треугольника», затем — с балтийскими лидерами: президентом Литвы, премьер-министрами Эстонии и Латвии. Ситуацию вокруг Украины Олаф Шольц также обсудил дистанционно с президентами США и Франции и канадским премьером. Выступая в Киеве, канцлер выразил полную поддержку Украине и пригрозил жёсткими санкциями Москве, но ушёл от прямых ответов на вопросы о будущем «Северного потока-2» и поставках вооружений на Украину. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Шольц рассказал о готовности Берлина выделить Киеву дополнительный кредит в размере $150 млн. В ходе встречи со Шольцем Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашениях, а также назвал происходящее в Донбассе геноцидом (это его заявление вызвало критику как со стороны Шольца, так и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша)).

Российско-белорусские учения 

10 февраля 2022 года в Белоруссии начались совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022», запланированные на период до 20 февраля. В учениях, по оценкам, принимало участие 60—80 тыс. военнослужащих. В районе их проведения были сконцентрированы войска, артиллерия, авиация и комплексы ПВО. США и их союзники рассматривали эти учения как демонстрацию агрессивных намерений России и прямую угрозу вторжения на Украину с севера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал учения 17 января. По его словам, для проведения учений на южной и западной границах Белоруссии есть веская причина — концентрация вдоль этих рубежей войск Украины, Польши и стран Балтии.

Как заявил 18 января на брифинге для иностранных военных атташе заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, решение о проведении совместных учений было принято президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ещё в декабре 2021 года. Цель учений — проведение внеплановой проверки войск и отработка различных вариантов совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства: «Планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях»,— рассказал он. Важная часть учений, по словам Фомина, — оценка возможностей транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск в ходе переброски российских частей на территорию Белоруссии: «Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению». В связи с этим в учениях от России принимают участие органы управления и подразделения Восточного военного округа, постоянно дислоцирующиеся на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Переброска и «создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях» — первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. Второй этап — сами учения, которые пройдут с 10 по 20 февраля. В их рамках на территорию Белоруссии, согласно заявлениям Минобороны РФ, перебазировано 12 самолётов Су-35, а также самолёты Су-25СМ, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

О численности военных, которые будут задействованы в учениях, ни Россией, ни Белоруссией объявлено не было. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, «количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года». В связи с этим Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнёров об учениях. В Минобороны РФ подчеркнули, что вся информация, обнародованная Александром Фоминым, была предоставлена «в рамках добровольной транспарентности». В НАТО, однако, полагают, что эти ограничения нарушены. «В последние дни мы наблюдаем значительную передислокацию российских военных сил в Белоруссию. Это самое большое российское присутствие там со времён холодной войны. Речь идёт в итоге о 30 тыс. боеготовых военных, силах спецназа, истребителях, в том числе Су-35, комплексах двойного назначения „Искандер“, а также о системах ПВО С-400»,— заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ, «если раньше мы не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление». 3 февраля белорусские власти сообщили о принудительной посадке на территории Белоруссии украинского БПЛА, который, как утверждается, выполнял разведывательный полёт над полигоном «Брестский», задействованным в ходе учений «Союзная решимость-2022». Инцидент произошёл ещё 24 января.

15 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Западного и Южного военных округов, участвовавшие в учениях, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и отправляются в свои пункты постоянной дислокации. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн. При этом войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учениях, во взаимодействии с белорусскими вооружёнными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

Учения ВМФ РФ 
13 февраля начались учения ВМФ РФ с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск, которые продлятся до 19 февраля и предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы. Первоначальный план предполагал задействование двух районов акватории Чёрного моря и одного района акватории Азовского моря и, как следствие, блокирование прохода судов через Керченский пролив. 11 февраля стало известно о корректировке планов: учения пройдут только в Чёрном море. В ходе учений будут закрыты для прохода любых судов значительные участки акватории Чёрного моря, в том числе к западу от Крымского полуострова.

15 февраля, по сообщению Черноморского флота, корабли отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

Учение сил стратегического сдерживания РФ 
19 февраля, как сообщили в Минобороны РФ, под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. В ходе учений планируются пуски баллистических и крылатых ракет, отметили в ведомстве. Кроме того, к учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот. Учение проводится «для проверки готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

Обострение ситуации в Донбассе 

В феврале 2022 года Россия продолжает собирать войска возле границ Украины. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась 16 февраля. В ежедневном отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) от 17 февраля было отмечено, что СММ в течение предшествовавших суток по состоянию на 19:30 16 февраля (по восточноевропейскому времени) зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов, в Донецкой области (большинство в районах, прилегающих к Донецкой фильтровальной станции, а также в районе населённых пунктов Старомихайловка и Гладосово) и 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов, в Луганской области (большинство в районе населённого пункта Золотое). Согласно данным СММ ОБСЕ, за день до этого количество нарушений составляло 24 в Донецкой области и 129 в Луганской области.

По состоянию на 19:30 17 февраля СММ зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. Большинство нарушений было зафиксировано утром 17 февраля в районах, прилегающих к Донецкой фильтровальной станции, в районе населённого пункта Широкино, а также к западу и северо-северо-западу от Донецка. В Луганской области СММ зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. Большинство нарушений было зафиксировано утром 17 февраля возле участка разведения в районе населённого пункта Золотое, а также ночью 16 февраля, а также утром и днём 17 февраля вблизи участка разведения в районе населённого пункта Станица Луганская.

Западные лидеры неоднократно предупреждают, что Россия инсценирует провокационные инциденты «под чужим флагом», чтобы создать предлог для военных действий. 17 февраля официальные органы ДНР, помимо сообщений об артиллерийских и миномётных обстрелах, также обвинили ВСУ в том, что на западе Горловки они впервые с конца декабря задействовали противотанковый ракетный комплекс. ДНР обвинила ВСУ и в подготовке к переброске в Донбасс ракетных комплексов «Точка-У». Украинская сторона утверждала, что открывала лишь ответный огонь, не применяя запрещённое минскими договорённостями вооружение.

Украинские власти и непризнанные республики возлагали вину за нарушения перемирия и обстрелы населённых пунктов друг на друга. Одним из самых резонансных инцидентов стало попадание снаряда в здание детского сада в подконтрольной Украине Станице Луганской. В результате как минимум три человека получили контузии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обстрел вёлся с контролируемой ЛНР и ДНР территории. Народная милиция ЛНР заявила, что разрушение детского сада «является провокацией Киева с целью дестабилизации обстановки в Донбассе».

17 февраля, после ряда сообщений о боевых действиях по обе стороны от линии соприкосновения, а также заявлений о жертвах среди гражданского населения и повреждениях гражданских и инфраструктурных объектов СММ ОБСЕ перенаправила часть своих патрулей в Донецкой и Луганской областях, в частности, направив их к детскому саду и железнодорожной станции в станице Луганской. Сотрудник правоохранительных органов Украины не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведется расследование. В то же время инцидент получил широкое освещение в западных СМИ. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил, что по решению Офиса президента Украины из Киева в станицу Луганскую была оперативно доставлена группа из 24 представителей ведущих иностранных СМИ.

17 февраля СММ ОБСЕ занималась расследованием ещё двух инцидентов на территории, контролируемой Украиной, — ранения мирной жительницы в Марьинке и повреждений здания школы в населённом пункте Врубовка.

Выразив «глубокую озабоченность» происходящим, в Кремле заявили, что из-за действий Киева ситуация может воспламениться в любой момент. Об угрозе полномасштабного конфликта, но уже по вине Москвы и её «сателлитов», говорилось в заявлениях западных политиков. Так, президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, предупредил: есть все основания ожидать нападения РФ на Украину «в ближайшие несколько дней».

К утру 18 февраля стороны конфликта сделали следующие заявления:
 Штаб Операции объединённых сил Украины заявил, что за сутки было зафиксировано 60 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника, в 43 случаях были использованы вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. В результате обстрела были ранены двое украинских военных и двое мирных жителей;
 Пресс-служба Народной милиции ДНР заявила, что за сутки противник нарушил режим прекращения огня 24 раза, из них 12 — с применением запрещённого вооружения. В результате одна мирная жительница получила осколочные ранения;
 Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о 29 случаях нарушений режима прекращения огня противником.

По состоянию на 19:30 18 февраля СММ зафиксировала в Донецкой области 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. Большинство нарушений зафиксировано утром 18 февраля в районах, прилегающих к Горловке, к западу и западо-северо-западу от Донецка, в районе населённых пунктов Новолуганское и Николаевка. В Луганской области СММ зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов. Большинство нарушений зафиксировано возле участка разведения в районе населённого пункта Станица Луганская, в районе населённого пункта Кадиевка (бывш. Стаханов), а также вблизи участка разведения в районе населённого пункта Золотое.

Во второй половине февраля российские СМИ демонстрируют видео, соответствующие предупреждениям о провокациях «под чужим флагом». Кадры в российских СМИ имеют целью показать атаки Украины на сепаратистские Луганск и Донецк. Один из роликов, якобы показывающий атаку 18 февраля, имел дату создания 8 февраля — за десять дней до якобы атаки 18 февраля. Звук в ролике частично скопирован из youtube-видео 2010 года. Сепаратистские власти обвинили Украину во взрыве автомобиля, принадлежавшего главе донецкой сепаратистской полиции Денису Синенкову, в Донецке. Журналисты отметили, что на фото взорванного автомобиля — УАЗ старой модели с переставленным номерным знаком от машины Синенкова, тогда как Синенков был ранее замечен на УАЗ Патриот.

По сообщениям республик Донбасса, 18 февраля ВСУ обстреляли из танков окрестности города Горловки (ДНР), а также из артиллерийских орудий и миномётов — населённые пункты Желобок, Раевку и Весёлую Гору (ЛНР). В эфире телеканала «Россия 1» представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о трёх попытках диверсий — одной в Еленовке и двух в Горловке. По данным Народной милиции ЛНР, к пунктам станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли группы спецназа украинской армии для «усиления снайперской активности» и «проведения диверсий».

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил на брифинге, что Украина не будет нападать на гражданское население в Донбассе, и заявил о возможности дальнейших провокаций: «Идёт попытка спровоцировать наши войска на те действия, в которых они заинтересованы. Войска могут открывать огонь, только если будет угроза жизни нашим военным», — подчеркнул Данилов, добавив, что не может точно сказать, что именно будут делать провокаторы: взрывать автобусы, которые будут эвакуировать, или «какие-то другие вещи делать». Кроме того, он заверил: «Информация о диверсионных группах из состава объединённых сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, не соответствует действительности». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил власти «народных республик» в использовании населения для эскалации, «чтобы развязать очередное кровопролитие».

Попытки провести в режиме видеосвязи заседания Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины не увенчались успехом.

На международном уровне обострение ситуации в Донбассе обсуждалось на нескольких крупных площадках. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой Россия решила не участвовать, заявил: «Всё, что мы видим, включая последние 24—48 часов, — это часть [российского] сценария … по созданию ложных провокаций, чтобы потом ответить на эти провокации и в итоге совершить новую агрессию против Украины». Днём ранее, выступая в СБ ООН, он допускал, что Москва может организовать провокацию «с использованием химического оружия», а планы РФ включают нападение на Киев. Также в ходе Мюнхенской конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок пригрозила России беспрецедентными санкциями в случае дальнейшей эскалации.

«Чрезвычайная военная активность» России у границ Украины обсуждалась в Вене на совместном заседании двух органов ОБСЕ — Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, по запросу Украины. Представители России на заседании не присутствовали. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер назвал действия России «самой масштабной военной мобилизацией в Европе со времён Второй мировой войны», высказав предположение, что речь идёт о 169—190 тыс. российских военных вблизи границы с Украиной, в то время как на 30 января их было там 100 тыс. «Мы знаем, что Россия намерена создать предлог для оправдания вторжения на Украину», — заявил дипломат, ссылаясь на источники правительства США.

На этом фоне президент России Владимир Путин 18 февраля вновь призвал к началу прямых переговоров между Украиной, ДНР и ЛНР: «Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта». За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, заявив, что «если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал «тройку» ОБСЕ — Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи — безотлагательно осуществить визит на Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации. После этого депутаты на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании Народного Совета ДНР приняли закон о всеобщей мобилизации.

20 февраля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования в рамках учений «Союзная решимость» из-за обострения ситуации в Донбассе: «В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить».

21 февраля около шести часов утра, по сообщению представителей Южного военного округа ВС РФ, в районе станицы Митякинской Ростовской области к границе России вышла украинская «диверсионно-разведывательная группа». Её обнаружили российские пограничники, которые запросили подкрепление у военных. На месте развернулся бой, во время которого с территории Украины через российскую границу въехали две боевые машины пехоты. В ходе боя бронетехника и пять членов диверсионной группы были уничтожены, среди российских военных и пограничников потерь нет. В тот же день директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ночью на российскую территорию проникли две украинские диверсионные группы, которые были уничтожены пограничниками и военными, при этом один украинский военнослужащий попал в плен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления о посылке Украиной диверсантов и об обстрелах ею территории РФ дезинформацией и сообщил, что Украина подобных действий не осуществляла и не планирует.

В тот же день ФСБ заявила, что в 09:50 неустановленный снаряд, выпущенный со стороны Украины, разорвался на территории Ростовской области России, разрушив пункт пограничной службы ФСБ, который находился примерно в 150 метрах от границы

Эвакуация мирного населения 

18 февраля руководство Луганской и Донецкой Народных Республик, обвинив Украину в подготовке «глубокого прорыва» на их территории, объявило о начале экстренной эвакуации населения в Россию. Журналисты, а также сотрудники Bellingcat обнаружили, что, исходя из метаданных, «экстренные» обращения лидеров Донецка и Луганска об эвакуации, выпущенные 18 февраля, с Пушилиным, где он говорит «Сегодня, 18 февраля», были сняты 16 февраля, а проект с обращением Леонида Пасечника изначально находился в папке под названием «Бросок мангуста». В первую очередь эвакуации подлежали женщины, дети и пожилые люди. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о договорённости с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещаться в Ростовской области. В своём обращении он заявил, что президент Украины Зеленский «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик». Вслед за тем глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал мирных жителей срочно эвакуироваться в Россию, а мужчин, способных держать в руках оружие, — «встать на защиту своей земли»: «С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации». Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об отсутствии у Украины планов наступления в Донбассе. По словам Залужного, ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договорённости и нормы международного гуманитарного права, а также «не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей».

Организацией встречи и размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну. Для прибывающих была организована раздача горячего питания и медицинская помощь. Правительству было поручено срочно обеспечить выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Из Ростовской области беженцев распределяли по другим регионам России.

Агентство «Интерфакс» сообщило, что первыми из Донецка начали вывозить на автобусах детей-сирот из местного интерната. Местные власти сообщили, что работа школ прекращена, учеников также будут эвакуировать. В Горловке были организованы шесть пунктов отправки на территорию России. Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник заявил, что в первую очередь эвакуировать будут жителей Первомайского и Кировского районов, по которым могут наноситься артиллерийские удары.

Пограничные пункты пропуска в Ростовской области были переведены в усиленный режим, сообщили в погрануправлении УФСБ по Ростовской области. «Все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим функционирования. Пропуск беженцев организован через шесть автомобильных, два железнодорожных пункта пропуска в восьми местах пересечения границы»,— заявил представитель погрануправления.

Обвинения в подготовке casus belli 
Несколько аналитиков, в том числе сайт расследований Bellingcat, опубликовали свои предположения, что многие инциденты, происходившие на линии соприкосновения в Донбассе, могли быть инсценированы Россией.

19 февраля представители оперативно-тактической группировки «Восток» ВСУ заявили, что, по данным разведки, в Донецк прибыли члены группы Вагнера, чтобы совместно со спецслужбами РФ провести серию терактов и обвинить в этом Украину.

21 февраля на брифинге для прессы высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что ряд видеозаписей об инцидентах в Донбассе был сделан заранее, о чём говорят метаданные файлов. «Эти попытки дезинформации никого не обманывают», — сказал он.

Признание Россией ДНР и ЛНР 
19 января 2022 года депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу проект обращения к президенту Путину с просьбой официально признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. 15 февраля Госдума из двух альтернативных проектов постановления, подготовленных КПРФ и «Единой Россией», поддержала документ коммунистов, в котором предлагается обратиться к главе государства напрямую и незамедлительно.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. Они объяснили это готовностью украинской стороны к силовому решению конфликта в Донбассе. Вопрос обращений Госдумы и глав республик был рассмотрен на расширенном заседании Совета безопасности РФ, где было подчёркнуто нежелание Киева выполнять Минские соглашения и где признание независимости республик получило полную поддержку. Владимир Путин позднее провёл телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем и сообщил им о принятом решении признать независимость ДНР и ЛНР.

Вечером того же дня Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам России и подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, после чего Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Договоры предусматривают, что Россия и республики будут тесно взаимодействовать в защите суверенитета и безопасности друг друга и совместно противодействовать «актам агрессии». Документы дают право сторонам использовать вооружённые силы, военную инфраструктуру и военные базы на своей территории. После ратификации в МИДе РФ заявили, что Россия пока не будет вводить войска в народные республики, но готова оказать военное содействие в случае угрозы. Вечером между Россией, ДНР и ЛНР были установлены дипломатические отношения на уровне посольств.

В тот же день Владимир Путин получил от Совета Федерации право на использование российских войск за границей в связи с донбасским конфликтом. 22 февраля появились видеозаписи, подтверждающие ввод российских войск на территорию ДНР и ЛНР.

Путин заявил на пресс-конференции, что после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик Минских соглашений, в выработке которых он сам принимал участие, больше не существует. По его словам, Россия была вынуждена принять решение о признании ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева выполнять Минские соглашения, которые фактически «были убиты» ещё задолго до признания народных республик Донбасса: «Усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю», — сказал Путин.

Путин назвал несколько условий нормализации отношений с Украиной. По его словам, это возможно, если украинские власти признают итоги референдума в Крыму, откажутся от вступления в НАТО и пойдут на определённую степень демилитаризации страны. «Первое, что необходимо сделать, — это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму. Чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косове? Да ничем. Решение было принято парламентом, а здесь — общенародным референдумом», — сказал президент. Киев, по словам Путина, сам должен отказаться от планов вступить в НАТО: «Самым лучшим решением этого вопроса было бы — чтобы наши коллеги в западных странах не теряли лицо — чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО». Таким образом можно было бы реализовать идею нейтралитета. По словам Путина, Россия категорически возражает против приёма Украины в НАТО, потому что это представляет для Москвы угрозу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина считает невозможным выполнение условий нормализации отношений, которые выдвигал президент России Владимир Путин: «Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества. Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашей страны это невозможно», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

МИД РФ сообщил, что Россия намерена в самое ближайшее время эвакуировать персонал своего посольства и генконсульств на Украине «для защиты их жизни и безопасности». Как отметили в МИДе, с 2014 года посольство и генеральные консульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям, в адрес дипломатов поступали угрозы расправы, их машины поджигали. Однако, как указали в ведомстве, власти Украины на происходящее не реагировали.

23 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о поступивших обращениях глав республик к российскому лидеру с просьбой «оказания помощи в отражении военной агрессии украинского режима».

Международная реакция 
 Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны и по его итогам выступил с обращением к нации, заявив: «Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим». Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации». Зеленский отметил, что на заседании СНБО действия России были однозначно оценены как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. «Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских соглашений», — сказал он. По его словам, этими решениями Россия «легализовала пребывание своих войск, которые фактически и так находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года». Украина инициировала экстренное проведение саммита «нормандской четвёрки», специальное заседание ОБСЕ и экстренное заседание Совета Безопасности ООН. С такой же инициативой выступили Франция и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 Администрация США: «Мы ожидали подобного шага России и готовы немедленно отреагировать».
 МИД КНР: «Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна: следует уважать законные интересы безопасности любой страны и соблюдать цели и принципы Устава ООН. Развитие украинского вопроса до сих пор тесно связано с задержкой в эффективной реализации Минского соглашения. Китай будет продолжать контактировать со всеми сторонами по существу дела. Ситуация на Украине ухудшается. Китай ещё раз призывает все стороны проявлять сдержанность, признать важность реализации принципа неделимости безопасности, облегчить ситуацию и разрешить разногласия путём диалога и переговоров».
 Анналена Бербок, глава МИД ФРГ: «Признание президентом Путиным сепаратистских „народных республик“ на востоке Украины умышленно сводит на нет многолетние усилия в „нормандском формате“ и ОБСЕ. Мы будем реагировать на это нарушение международного права и координировать свои действия с партнёрами».
 Франция: «Президент осуждает принятое президентом России решение <…>. Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Он [президент Эмманюэль Макрон] призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций».
 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: «Этот шаг представляет собой дальнейшую атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, сигнализирует о конце минского процесса и нарушает устав ООН. Он демонстрирует, что Россия предпочла путь конфронтации диалогу».
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Это ещё больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения, стороной которых является Россия».
 Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич: «Совет Европы подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации».
 Председатель ОБСЕ Збигнев Рау: «Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений».
 МИД Белоруссии опубликовал на своём сайте заявление по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Заявлено, что в условиях, когда ряд западных стран решает свои проблемы с помощью неприкрытого давления и угроз, использует односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику, что привело к стремительному росту напряжённости в восточно-европейском регионе и деградации системы международной безопасности, «мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик». В Минске полагают, что данный шаг Москвы имеет «серьёзное человеческое, гуманитарное измерение», поскольку в ДНР и ЛНР живут российские граждане, испытывающие лишения на протяжении восьми лет.
 Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди: «Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договорённости между Западом и Россией по системе безопасности. Участники „нормандского формата“ не достигли взаимопонимания по пути реализации минских соглашений… В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН».
 Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил о поддержке решения Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР.
 Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия своими действиями нарушила Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум, Минские соглашения, резолюцию № 2202 Совета Безопасности ООН, а также обязательства в рамках «нормандского формата» и Трёхсторонней контактной группы.
 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

Санкции 

 США 21 февраля ввели запрет для граждан США на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними. 22 и 23 февраля были введены санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА), против детей высших российских чиновников (Дениса Бортникова, Петра Фрадкова, Владимира Кириенко), а также был введён запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке. 23 февраля США ввели санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора Северного потока — 2, и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
 ФРГ приостановила сертификацию Северного потока — 2, отозвав существующий отчёт Министерства экономики по анализу надёжности снабжения и затребовав новую оценку с учётом «изменений в последние несколько дней»
 Великобритания ввела санкции против пяти российских банков (Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк) и трёх российских предпринимателей (Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга)
 Австралия ввела санкции против российских банков, физических и юридических лиц из ДНР и ЛНР
 Канада ввела санкции против российского суверенного долга, сделок с ДНР и ЛНР, а также двух российских банков и депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР
 Япония ограничила размещение российских облигаций на своём рынке, а также запретила торговлю с и въезд официальных лиц из ДНР и ЛНР
 Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего 15 февраля 2022 года в поддержку обращения к президенту Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене»), против 27 физических и юридических лиц, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» (в том числе против Сергея Шойгу, Андрея Костина, Игоря Шувалова, Марии Захаровой, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьёва, Агентства интернет-исследований, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ), а также запретил финансирование российского правительства и ЦБ. На ДНР и ЛНР были наложены торговые и инвестиционные санкции.

Вторжение России на Украину

24 февраля 
 В 5:50 по московскому времени (4:50 по киевскому) Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о начале вторжения России на Украину.

Общественное мнение 
Как отмечало в середине февраля 2022 года издание «Коммерсантъ», обострение ситуации вокруг Украины привело к росту антироссийских настроений на Украине. Так, в ходе декабрьского опроса Киевского международного института социологии 59,2 % респондентов сообщили, что проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, а 49,2 % сочли весьма вероятной возможность вторжения России на Украину. При этом 57,8 % опрошенных заявили, что власти Украины должны активнее противодействовать России. На фоне постоянных заявлений о растущей «российской угрозе» стоит ожидать и дальнейшего ухудшения отношения к России во многих западных странах. Так, в ходе январского исследования Pew Research Center в США 49 % опрошенных заявили, что считают Россию соперником, 41 % — врагом и лишь 7 % — партнёром. А в ходе февральского опроса граждан семи стран Евросоюза, проведённого по заказу ECFR, 73 % поляков и 64 % румын сказали, что считают «очень вероятным» или «весьма вероятным» «вторжение России на Украину в этом году». При этом жители большинства стран, участвовавших в опросе, сказали, что их правительствам стоит активнее участвовать в защите Украины от российской агрессии.

19 февраля 2022 в ряде европейских столиц прошли митинги в поддержку Украины. Акции солидарности состоялись в Праге, Берлине, Лондоне, Париже и Брюсселе.

Последствия 
 Эскалация геополитической напряжённости привела к паническим распродажам и обвалам на рынке акций РФ и курсе рубля. Обвалы произошли 24 января, 14 февраля, 21 февраля. Рынки Украины также понесли сильные потери. Суверенные еврооблигации Украины, номинированные в долларах, с начала 2022 года по 25 января подешевели примерно на 8 %, продемонстрировав наихудший результат на развивающихся рынках (emerging markets) после Аргентины. Украинские евробонды с погашением в 2033 году объёмом 2,6 млрд $, эмитированные в июле 2020 года, в январе 2022 года потеряли в цене почти 9 %.

См. также 
 Российско-украинские отношения
 Россия и НАТО
 Украина и НАТО
 Вопрос о существовании договорённости о нерасширении НАТО на восток
 Вторая холодная война
 Кибератаки на государственные сайты Украины (2022)

Примечания

Ссылки 
 Проекты соглашений, предложенные Россией:
 Соглашение о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и государств-членов Североатлантического альянса, 17 декабря 2021 г.
 Договор между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией о гарантиях безопасности, 17 декабря 2021 г.
 «Четыре шага от пропасти — по пути к европейской безопасности». Александр Дынкин и Томас Грэм о том, как предотвратить войну // Коммерсантъ, 10.02.2022
 Macron’s tense, last-gasp Putin call on eve of Ukraine invasion // AFP

2022 год в России
2021 год в России
2022 год на Украине
2021 год на Украине
Вооружённый конфликт на востоке Украины